

Тимофієвське — присілок, Увинський район, Удмуртія
 Тимофієвське — село, Устюженський район, Вологодська область